Il singolare del torneo di tennis La Costa WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Colin Dibley che ha battuto in finale Stan Smith 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Rod Laver (semifinali)
 Stan Smith (finale)
 Cliff Drysdale (primo turno)
 Cliff Richey (secondo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)
 Roy Emerson (semifinali)

 John Alexander (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (primo turno)
 Niki Pilic (primo turno)
 Frank Froheling (primo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)
 Harold Solomon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Costa WCT 1973